Wall Street kan avse: 

 Wall Street – en gata i New York City och ett begrepp
 Finansdistriktet, Manhattan  – i de sydligaste delarna av Manhattan, huvudkontoret för många av stadens stora finansiella institutioner

Konst och underhållning
 Wall Street (1929) – regisserad av Roy William Neill
 Wall Street (1987) – regisserad av Oliver Stone
 Wall Street: Money Never Sleeps – regisserad av Oliver Stone 2010, uppföljaren till filmen från 1987
 Wall Street (bok) – en bok från 1997 av Doug Henwood
 "Wall Street" – en karaktär i filmen The Transporter (2002)
 Wall street Nacka – ett konstprojekt i Nacka kommun med bland annat 17 muralmålningar (2019)

Se även
 Finansmarknad – ett samlingsnamn för världens globala finansiella infrastruktur